Klose pode se referir a:

 Bob Klose — Músico inglês;
 Miroslav Klose — Futebolista alemão;
 Kirsten Klose — Atleta olímpica alemã.

Ver também 
 Close

Desambiguação